Primera línea generalmente se refiere a la posición de avanzada en un campo de batalla. Además, puede hacer referencia a:
 Primera Línea, revista española.
 Primera Línea, nombre dado a un grupo de manifestantes presentes en las protestas sociales de Chile de 2019.
 Primera Línea, nombre dado a un grupo de manifestantes presentes en las protestas de Colombia en 2021.